È l'allenatore ad aver vinto più competizioni CAF per club (8). Alla guida dell' ha vinto quattro CAF Champions League, stabilendo un record.

Caratteristiche tecniche 
Le squadre di Manuel José erano solitamente disposte con un 3-5-2.

Carriera 
Il 13 maggio 2009 la FAF ne ufficializza la nomina a CT della selezione angolana. Nel 2010, dopo aver guidato l'Angola ai quarti di finale della Coppa d'Africa, lascia l'incarico.

Il 31 maggio 2010 viene nominato tecnico dell', in Arabia Saudita. Dopo aver vinto le prime sette gare di campionato, colleziona otto pareggi consecutivi, che lo portano a rassegnare le proprie dimissioni il 23 dicembre. Il 1º gennaio 2011 torna per la terza volta alla guida dell', firmando un contratto valido per un anno e mezzo.

Il 3 luglio 2012 si accorda per una stagione con il , in Iran. Il 7 dicembre viene sollevato dall'incarico. Il 26 marzo 2017 annuncia il proprio ritiro.

Il 29 agosto 2017 viene nominato consulente tecnico del settore giovanile del .

Palmarès

Giocatore

Competizioni nazionali

Benfica: 1968-1969

Benfica: 1968-1969

Allenatore

Competizioni nazionali

Boavista: 1991-1992

Boavista: 1992

Al-Ahly: 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2010-2011

Al-Ahly: 2005-2006, 2006-2007

Al-Ahly: 2005, 2006, 2007, 2008

Competizioni internazionali
 (record)
Al-Ahly: 2001, 2005, 2006, 2008

Al-Ahly: 2002, 2006, 2007, 2009

Note

Collegamenti esterni

Calciatori della Nazionale angolana